Dante Nicolás Campisi (Viedma, Río Negro, Argentina, 29 de octubre de 1996) es un futbolista argentino que juega como arquero en Club Atlético Huracán de la Liga Profesional.

Trayectoria  
Inició su carrera deportiva dando sus primeros pasos en Aldosivi|Aldosivi (MDP). A los 13 años se une a las filas de Talleres de la misma ciudad en donde debutaría profesionalmente con tan solo 14 años; tras su debut, el Independiente se haría con su ficha y terminaría formándolo deportivamente hasta llevarlo a ser parte del plantel profesional.
En el año 2015, le llegaría la oportunidad de emigrar al fútbol europeo de la mano de la Real Sociedad de Fútbol, sin embargo debido a problemas burocráticos entre clubes la operación no se llegó a completar. 
En 2016 desembarca en Tigres UANL del Fútbol Mexicano donde después de disputar algunos partidos amistosos y de común acuerdo abandona la institución.

Recién en el 2019 consigue de forma estable asentarse en Paraguay de la mano del Sportivo San Lorenzo, quien lo ficharía tras un breve paso por él Martos Club Deportivo del ascenso Español.  A mediados del mismo año y tras una excelente actuación en el equipo de reservas, el Sportivo Luqueño haría uso de sus servicios en condición de préstamo. Tras alternar en algunas ocasiones el banco de suplentes, recién en el año 2020 consigue su debut en Primera División con Luqueño hasta al año 2021. A mediados del mismo año pasa a las filas del Sol de América. Más tarde guardameta firma contrato con el Toluca de México, que sede a préstamo a Sol de América hasta el 31 de diciembre del 2021.
En 2022 es cedido a préstamo al Club Atlético Tucumán donde permanece seis  meses, en julio de ese mismo año se desvincula para ser nuevamente cedido al grandioso Club Atlético Huracán

Clubes

Distinciones 
Mejor Arquero 2019, categoría reservas.
Valla menos vencida Torneo Clausura 2019, categoría reservas. 
 Campeón Invicto Torneo Clausura 2019, categoría reservas.

Referencias 

 https://www.marca.com/2015/08/25/futbol/equipos/real_sociedad/1440495493.html
 https://www.abc.com.py/edicion-impresa/deportes/2020/01/24/equipo-con-tres-debutantes/
 https://www.eldeportedejaen.com/2018/06/el-guardameta-argentino-nicolas-campisi-firma-por-el-martos-cd/
 https://www.abc.com.py/deportes/futbol/2019/11/27/sportivo-luqueno-campeon-de-la-reserva/

Enlaces externos 
 https://www.instagram.com/nicocampisi/

Futbolistas de Argentina
Futbolistas del Club Sportivo Luqueño
Futbolistas del Club Atlético Tucumán